Radboud ist der Name von

 Radbod von Utrecht (Radboud van Utrecht; * um 850, † 917), von 899 bis 917 Bischof von Utrecht 

Siehe auch:
 Radboud-Universität Nijmegen
 Burg Radboud